Al di là della vita – film del 1920 diretto da Enrico Roma
 Al di là della vita (All the Way Home) – film del 1963, diretto da Alex Segal
 Al di là della vita (Bringing Out the Dead) – film del 1999, diretto da Martin Scorsese